Die Abkürzung StPO steht für:

 Strafprozessordnung
 Stargard-Posener Eisenbahn-Gesellschaft

StPO